ZHG ist die Abkürzung für:

 das Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde

 die Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte (ZHG)
 die Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde e.V. Kassel – Zeitschrift für hessische Geschichte und Landeskunde (ZHG)
 die „Zentrale Handelsgesellschaft mbH“ (ZHG), einem Tochterunternehmen der Markant AG
 Zentrales Hörsaalgebäude – Audimax

zHG ist die Abkürzung für:
 zulässige Höchstgeschwindigkeit (Straßenverkehr)

ZHG